

Поступалово — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Поступалово — присілок, Псковський район, Псковська область